Canoa kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Canoa (ort), Barahona,

Mexiko 

 San Miguel Canoa, ort, Puebla, Puebla,